Орво́-Бельсо́в () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 65 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Орлеана.

Історія 

1 січня 2016 року Орво-Бельсов, Кудре, Лабросс, Менвільє, Малезерб, Маншкур i Нанжевіль було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Малезербуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 385,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Орво-Бельсов на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луаре